Василий Ртищев:
 Ртищев, Василий Алексеевич (1705—1780) — русский мореплаватель, офицер российского императорского флота, участник Великой Северной экспедиции, Второй Камчатской экспедиции, исследователь Охотского моря, капитан 3 ранга.
 Ртищев, Василий Михайлович (1683 — после 1743) — обер-штер-кригскомиссар и генерал-майор.